Vernon Wells (acteur), Australisch acteur
Vernon Wells (honkballer), Major League Baseball-speler